clausule (bepaling), een bepaling in een ambtelijk document of brief
clausule (onderwijs), een vakterm uit het Vlaamse onderwijs
clausule (verzekering), een uitbreiding of beperking van de polisvoorwaarden bij een verzekering
clausule (logica), een disjunctie van literals
clausule (poëzie), een dichtvorm
het einde van een zin